Beata Lucia può riferirsi a:
Beata Lucia Broccadelli da Narni – suora domenicana italiana, venerata come beata dalla Chiesa cattolica 
Beata Lucia da Caltagirone – religiosa italiana del terz'ordine francescano
Beata Lucia da Valcaldara – religiosa italiana delle monache clarisse